Спейкерс () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Спейкерс, Бен (род. 1961) — нидерландский дзюдоист.
 Спейкерс, Юр (род. 1997) — нидерландский дзюдоист.